La bataille de Mesilla peut faire référence a deux batailles de la guerre de Sécession s'étant déroulées à Mesilla, une localité alors capitale du territoire de l'Arizona et aujourd'hui dans l'état américain du Nouveau-Mexique : 

 Première bataille de Mesilla (25 juillet 1861)
 Seconde bataille de Mesilla ( juillet 1862)

Mesilla